Le qualificazioni del singolare maschile dell'Open di Francia 2021, disputatesi tra il 24 e il 28 maggio, sono state una serie di incontri di tennis per accedere al tabellone principale del torneo. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto, a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso l'ultimo turno ma con una classifica più alta rispetto agli altri sconfitti nel turno finale. Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si è giocato ai dieci punti anziché ai sette.

Teste di serie 

  Il'ja Ivaška (primo turno)
  Daniel Elahi Galán (qualificato) 
  Dennis Novak (primo turno)
  Pedro Sousa (primo turno, ritirato) 
  Tarō Daniel (qualificato) 
  Yasutaka Uchiyama (spostato al tabellone principale)
  Carlos Alcaraz (qualificato) 
  Francisco Cerúndolo (ultimo turno, Lucky loser)
  Mackenzie McDonald (qualificato) 
  Denis Kudla (secondo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)
  Hugo Dellien (ultimo turno)
  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
  Bernabé Zapata Miralles (qualificato) 
  Jozef Kovalík (ultimo turno)
  Juan Pablo Varillas (secondo turno)

<li>  Tallon Griekspoor (secondo turno) <li> 
<li>  Antoine Hoang (primo turno)
<li>  Peter Gojowczyk (ultimo turno, Lucky loser) <li> 
<li>  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno) <li>
<li>  Evgenij Donskoj (secondo turno) <li> 
<li>  Carlos Taberner (qualificato) <li>
<li>  Federico Gaio (primo turno) <li>
<li>  Brandon Nakashima (primo turno) <li>
<li>  Nikola Milojević (secondo turno) <li>
<li>  Jurij Rodionov (primo turno) <li>
<li>  Sumit Nagal (secondo turno) <li>
<li>  Tomáš Macháč (primo turno)
<li>  Liam Broady (secondo turno) <li>
<li>  Juan Manuel Cerúndolo (ultimo turno) <li>
<li>  Marc Polmans (ultimo turno) <li>
<li>  Prajnesh Gunneswaran (primo turno) <li>

Qualificati 

  Botic van de Zandschulp
  Daniel Elahi Galán
  Mario Vilella Martínez
  Maximilian Marterer
  Tarō Daniel
  Carlos Taberner
  Carlos Alcaraz
  Alessandro Giannessi

  Mackenzie McDonald 
  Jenson Brooksby 
  Denis Istomin 
  Oscar Otte 
  Bjorn Fratangelo 
  Bernabé Zapata Miralles 
  Roman Safiullin 
  Henri Laaksonen

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 Informazioni qualificazioni

Open di Francia 2021